Чакраварти (Чакравартин; Cakravartī; Cakravartin) или Чакрабарти (Шакрабарти; Чакраборти), — санскритски термин «правитель страны» или «император», в современной Индии также имеющий значение «инвалид-колясочник»; буквально: «едущий на колёсах».

Мифология
 Чакравартины — 12 мифических властителей мира, повелителей вселенной в индийской позднейшей мифологии.
 Бали Чакраварти (Баличакраварти) — в индийской мифологии царь (махараджа) демонов-асуров.

Персоналии
 Чакраборти — фамилия бенгальских индусов из касты брахманов.
 Вишванатха Чакраварти (1626—1708) — кришнаитский наставник (ачарья) и богослов.
 Ганганараяна Чакраварти (XVI век) — кришнаитский святой в Бенгалии.
 Нарахари Чакраварти (XVII—XVIII века) — бенгальский кришнаитский святой, богослов и агиограф.
 Чакраварти — мужское имя. Например:
 Чакраварти Раджагопалачария (1878—1972) — индийский государственный деятель.
 Чакрабарти, Каушики (род. 1980) — индийская певица классического жанра.
 Чакрабарти, Сума (род. 1959) — британский государственный служащий, занимавший пост президента Европейского банка реконструкции и развития с июля 2012 по июль 2020.

См. также 
 Чакравала

Санскритские слова